Плуега-Геран () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер. 
 Бирдарський Геран () — село в Врачанській області Болгарії.
 Гратлу-Сен-Геран() — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Лот і Гаронна.